Братство и единство — лозунг, идеологически объединявший народы Югославии (и СССР).
 Братство — единство — главная автодорога Югославии.